Женує () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Женує () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Женує () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен